Ярмыш — фамилия. Известные носители:

 Ярмыш, Иван Андреевич (1925—1990) — советский легкоатлет
 Ярмыш, Кира Александровна (род. 1989) — российская общественная деятельница, пресс-секретарь Алексея Навального.